L'édition 2003 du tournoi de tennis de la côte Pacifique se déroule à San José du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Andre Agassi remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Davide Sanguinetti. Il remporte le tournoi californien pour la  fois.

 En double, Lee Hyung-taik et Vladimir Voltchkov décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Paul Goldstein et Robert Kendrick. Il s'agit pour chacun de leur  titre dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2003
San Jose
Tennis aux États-Unis en 2003
Sport en Californie en 2003
Tennis en février 2003